Za rekord świata w długości skoku narciarskiego uznaje się najdłuższy z rekordów skoczni na świecie. Aby skok został uznany za rekord obiektu, zawodnik musi ustać skok. Ponadto skok rekordowy powinien być oddany podczas zorganizowanego treningu, kwalifikacji do konkursu lub podczas konkursu. FIS nie zajmuje się notowaniem rekordów świata.

Aktualnie rekordzistą świata wśród mężczyzn jest Austriak Stefan Kraft (253,5 metra), a wśród kobiet Ema Klinec (226 metrów).

Mężczyźni

Lista chronologiczna

Nieustane skoki nie krótsze niż ówczesne rekordy świata

Kobiety

Lista chronologiczna

Zobacz też 
 Krajowe rekordy w długości skoku narciarskiego mężczyzn
 Loty narciarskie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rekordy świata z biegiem historii na portalu skokinarciarskie.pl
 skispringen.com
 skisprungschanzen.com
 alpinelegends.com
 „Przegląd Sportowy” nr 23 z 20 marca 1935

Skoki narciarskie
Rekordy sportowe